Grainger peut faire référence à :

Patronyme 
Nicholas Grainger (1994-), nageur britannique ;
Percy Grainger (1882-1961), pianiste, saxophoniste et compositeur australien ;
Sebastien Grainger (1979-), musicien canadien.

Autres 

 Grainger, cratère sur la planète Mercure.

 Grainger, entreprise américaine spécialisée dans le petit matériel de construction.